Peyton List (ur. 1986) – amerykańska aktorka
 Peyton List (ur. 1998) – amerykańska aktorka